Izraz Aeglos se v Tolkienovi mitologiji nanaša na dva pojma:

 Aeglos oz. Aiglos je sulica Fingolfinove družine
 Ime Aeglos pa se je v flori Tolkienove mitologije uporabljalo tudi za bodičevje